Леонид Зиновьевич Любовский (24 февраля 1937, Каменка, Киевская область, УССР, ныне Черкасская область — 10 сентября 2021, Казань) — композитор, профессор Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996) и Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации (2005 год)

Автор опер, симфоний, многочисленных инструментальных и вокальных произведений.

Биография 
Родился 24 февраля 1937 года в городе Каменка Черкасской области.

После окончания Львовского музыкального училища получил образование в Казанской государственной консерватории в 1967 году. Композицию изучал в Казанской государственной консерватории у профессоров А. Лемана (специальность), Г. Литинского (контрапункт), Н. Жиганова (инструментовка).

В 1967—1985 годах — преподаватель, с 1985 года — доцент, затем с 2000 года — профессор Казанской консерватории.

Был женат, имел двух сыновей (Владимир и Любомир — от первого брака) и дочь Ольгу.

Творчество 
Л. З. Любовский — композитор, автор опер, симфоний, многочисленных инструментальных и вокальных произведений.

Его сочинения исполнялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Томске, Хабаровске, Владивостоке, Чебоксарах…, а также в Украине, США, Японии, Германии, Словакии, Болгарии, Польше, Италии, Испании, Новой Зеландии, Израиле, Литве, Эстонии, Молдавии…

 Опера «Праздник святого Иоргена» (по повести (Г. Бергстеда, 1967)
 Опера «Каменный властелин» (по драме Леси Украинки, 1973)
 Опера «Незнайка в Солнечном городе» (дет., 1973)
 Балет «Сказание о Йусуфе» (по поэме Кул Гали «Кысса-и Йусуф», 2002)
 Балет «Стойкий оловянный солдатик» (2012)
 Балет «Жёлтый аист»(Жиганов-Любовский, 2011)
 6 симфоний (1964, 1970, 1975, 1980, 1990, 2003)
 5 инструментальных концертов с симфоническим оркестром (для скрипки, для виолончели, для альта, для фортепиано, для фортепиано в 4 руки, для трубы)
 Музыка к трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» — симфоническая сюита для оркестра с солистом.
 Симфоническая сюита «Из Моабитских тетрадей» для оркестра и солиста. Стихи М.Джалиля
 Симфониетта для струнного оркестра
 «Салонная музыка» для струнного оркестра с фортепиано
 Здравица для большого симфонического оркестра
 Кантата «Земную боль в слова облечь» по поэме Твардовского «По праву памяти» — для смешанного хора, симфонического оркестра и чтеца
 Кантата «Предчувствие весны» для детского хора с фортепиано (оркестром)
 «Мир природы» (слова Ф.Тютчева) — цикл для смешанного хора без сопровождения
 «Мысли»(слова Р. Хариса) — цикл для мужского хора без сопровождения
 Lacrimosa (памяти Сахарова) для большого симфонического оркестра с органом
 Трио (памяти артиста) для скрипки, виолончели и фортепиано
 Passionsmusik — для трубы, тромбона, органа и ударных инструментов
 Триптих Босха — для четырёх тромбонов, приготовленного фортепиано и ударных
 Divertisment (Меленький концерт для кларнета, фагота, фортепиано и ударных)
 Brass Quintet -для двух труб, валторны, тромбона и тубы
 2 струнных квартета (№ 1, № 2)
 Litania — для струнного оркестра
 Инструментальные сонаты с фортепиано: для трубы, для скрипки, для тромбона, для флейты, для гобоя, а также для баяна, для вибрафона и литавр
 Игра стилей (Play on Styles)- 12 прелюдий и фуг для фортепиано от 12 тонов.
 Вокальные циклы для голоса и фортепиано: «Новый век», «Военные ветры», «Страна журавлиная», на слова Сергея Острового, «Из корейской народной поэзии СИЧЖО в переводе Анны Ахматовой», «Радость», «Марина»- три песни на слова Марины Цветаевой
 Циклы для фортепиано: «Багатели», «Романтические пьесы в 4 руки для фортепиано», «7 мимолётностей»,
 музыка для детей, музыка для драматического театра и другие произведения.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Татарстана (1983)
 Заслуженный деятель искусств России (1996)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2005) за балет «Сказание о Йусуфе».

Источники 

Оперные композиторы
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Выпускники Казанской консерватории
Преподаватели Казанской консерватории
Умершие от COVID-19 в России